Гран-при Австралии 1989 года — шестнадцатый и заключительный этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1989 года. Прошёл на трассе Аделаида в Австралии. Соревнования состоялись 5 ноября 1989 года.

Гонка 

|}

 Гонка остановлена после первого круга из-за дождя и аварии. Рестарт дан на полную дистанцию. Запланирован 81 круг, но гонка остановлена по истечении двух часов.
 Круги лидирования: 1-13 Айртон Сенна; 14-70 Тьери Бутсен
 Единственный лучший круг в карьере Сатору Накадзима.
 Последняя гонка в Формуле-1 для Рене Арну, Пьеркарло Гиндзани, Джонатанa Палмерa, Луисa-Пересa Сала, Пьерa-Анри Рафанеля и Эдди Чивера.

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на сайте статистики турниров ФИА
 Статья о гонке на f1news.ru

Гран-при Австралии